Pedicure, esthetische of comfortverhogende voetverzorging
 Podologie, therapeutische of paramedische voetverzorging, uitgevoerd door een podoloog